{{DISPLAYTITLE:(11170) 1998 FY34}}

A (11170) 1998 FY34 a Naprendszer kisbolygóövében található aszteroida. A LINEAR projekt keretében fedezték fel 1998. március 20-án.

Kapcsolódó szócikk 
 Kisbolygók listája (11001–11500)

Jegyzetek 

A Naprendszer kisbolygói